(10781) Ritter
 Rimae Ritter

Osoby noszące nazwisko Ritter:
 Adalbert Ritter
 Adolf Ritter von Tutschek
 Alexander Ritter
 Bill Ritter
 Carl Ritter
 Eduard Ritter von Schleich
 Gerhard Ritter
 Gustav Ritter von Kahr
 Hans Ritter von Adam
 Franz Ritter von Epp
 Franz Ritter von Neumann
 Friedrich Ritter von Röth
 Hellmut Ritter
 Hubert Ritter
 Ignaz Ritter
 Jason Ritter
 Johann Wilhelm Ritter
 John Ritter
 Joseph Ritter
 Josh Ritter
 Karl Ritter
 Krysten Ritter
 Lothar Ritter von Frankl-Hochwart
 Louise Ritter
 Ludwig Ritter von Köchel
 Maria Ritter
 Martina Ritter
 Max Ritter von Mulzer
 Max Ritter von Müller
 Ole Ritter
 Oskar Ritter von Niedermayer
 Pavao Ritter Vitezović
 Robert Ritter
 Robert Ritter von Greim
 Saulius Ritter
 Tex Ritter
 Thelma Ritter
 Tomasz Ritter
 Wilhelm Ritter von Leeb
 Wilhelm Josef Ritter von Thoma

Zobacz też:
 Kawaler (tytuł szlachecki) (niem. Ritter)